Анегина Егоровна Ильина (Ильина-Дмитриева; род. 3 февраля 1943, с. Дюллюкю, Якутская АССР, СССР ) — камерная, оперная певица (меццо-сопрано), педагог, общественный деятель. Народная артистка СССР (1988).

Биография 
Родилась 3 февраля 1943 года в селе Дюллюкю Верхневилюйского улуса, Якутия, Россия.

С 1957 года училась на музыкальном отделении в Якутском педагогическом училище (ныне Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева) (преподаватель сольного пения — А. Ф. Костин), со 2-го курса — на вокальном отделении в музыкальном училище при Московской консерватории (педагог О. П. Померанцева) (1959—1963). В 1968 году окончила Московскую государственную консерватории им. П. И. Чайковского по классу сольного пения, в 1970 — ассистентуру (педагог Н. Л. Дорлиак).

С 1969 года — ведущая солистка Якутского музыкально-драматического театра (с 1971 — Якутский музыкальный театр, с 1991 — Якутский государственный театр оперы и балета, с 2001 — имени Д. К. Сивцева—Суоруна Омоллоона). Исполнила свыше 30 ведущих меццо-сопрановых партий в оперных спектаклях.

В 1980—1982 годах стажировалась в Большом театре СССР в Москве.

Давала сольные концерты. В её репертуаре свыше 400 сочинений камерной вокальной музыки.

Пела за рубежом пела в составе разных делегаций в Канаде (1981), Румынии (1984), Монголии (1985), Германии (с 1985 неоднократно), США, Японии.

С 1994 года преподаёт в Высшей школе музыки Республики Саха (Якутия), где заведует кафедрой сольного пения и оперной подготовки.

В 2001 году была учреждена премия имени А. Е. Ильиной-Дмитриевой для молодых талантливых певцов республики.

В настоящее время в Якутии и во всём Дальневосточном федеральном округе — единственная народная артистка СССР.

Семья 
 Супруг — Пётр Никифорович Дмитриев-Туутук (1938-2018), фольклорист, детский писатель, переводчик, работал в отделе олонхо Института гуманитарных исследований. Заслуженный работник культуры РС (Я).
 Дочь — Дария Дмитриева, театральный художник, автор концертных платьев А. Ильиной.

Общественная деятельность 
 Депутат Верховного Совета СССР 10 созыва (1979—1984)
 Член президиума (академик) Академии духовности Республики Саха (Якутия) (с 1996)
 Член Союза театральных деятелей РФ
 Входила в состав художественного совета театра
 Возглавляла Якутское музыкальное общество.
 Была ректором Университета культуры филиала Московского юридического института.

Награды и звания 
 Лауреат 22-го Международного конкурса вокалистов «Пражская весна» (2-я премия, Чехословакия, 1967)
 Лауреат конкурса камерных исполнителей в Киеве (1968)
 Лауреат ХХ Международного конкурса вокалистов в Мюнхене (3-я премия, 1971)
 Дипломант Всесоюзного конкурса песни в Минске (1973)
 Заслуженная артистка Якутской АССР (1971)
 Заслуженная артистка РСФСР (10.02.1977)
 Народная артистка РСФСР (21.06.1982)
 Народная артистка СССР (29.07.1988)
 Народная артистка Республики Саха (Якутия) (2013)
 Государственная премия Якутской АССР имени П. Ойунского (1972)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1977) — за исполнение партий в операх «Царская невеста», «Русалка», «Нюргун Боотур», концертные программы
 Орден Дружбы народов
 Знак отличия «370 лет Якутии с Россией» (2002)
 Почётные грамоты Верховных Советов Эстонской ССР (1978), Якутской и Тувинской АССР (1968)
 Почётная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (2005) — за значительный вклад в создание Государственного гимна Республики Саха (Якутия)
 Диплом Российского фонда культуры и дирекции международных программ Государственного музея-заповедника «Московский Кремль», Ассоциации «Русская исполнительская школа»
 Почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса (1992)
 Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (2000)
 Имя певицы занесено в первый биографический словарь «Музыканты мира», выпущенный в научном издательстве «Большая российская энциклопедия» (2001)

Партии 
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Ольга, Няня
 «Кармен» Ж. Бизе — Кармен
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Розина
 «Князь Игорь» А. Бородина — Кончаковна
 «Русалка» А. Даргомыжского — Княгиня
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Графиня
 «Борис Годунов» М. Мусоргского — Мамка
 «Фауст» Ш. Гуно — Марта
 «Трубадур» Дж. Верди — Азучена (пела с тенором З. Соткилавой)
 «Риголетто» Дж. Верди — Магдалена
 «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини — Сузуки
 «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова — Любаша
 «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова — Свояченица
 «В бурю» Т. Хренникова — Косова и вторая девушка
 «Оптимистическая трагедия» А. Холминов — Комиссар
 «Белоснежка и семь гномов» Э. Колмановского — Королева
 «Красная шапочка» М. Раухвергера — Бабушка
 «Нюргун Боотур» М. Жиркова, Г. Литинского — Туйаарыма Куо (событие сезона 1976—1977 гг.), Кюн Кюбэй
 «Лоокут и Нюргусун» Г. Григоряна — Сардаана, Нагная, Алгыма
 «Колыбельная» 3. Степанова — Кюбэйик
 «Возвращение» В. Каца (моноопера, написанная специально для А. Ильиной) — Саргы Сахадова.
 «Песнь о Манчары» Г. Комракова и Э. Алексеева — Сата, Марыйа
 «Сын солнца» А. Н. Созонова — Седдечюя

Дискография 
Три сольных пластинки-гиганта, записанные фирмой «Мелодия» — «Романсы, якутские песни» (1968), «Арии и дуэты из опер» в сопровождении оркестра Большого театра СССР под управлением М. Эрмлера (1981), «Якутские песни» (1971), четыре оригинальных компакт-диска.

Примечания 

Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Академического музыкального колледжа при Московской консерватории
Меццо-сопрано России
Выпускники Московской консерватории
Народные артисты Республики Саха
Заслуженные артисты Якутской АССР
Лауреаты премии имени П. А. Ойунского
Общественные деятели России
Общественные деятели СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Почётные граждане Мегино-Кангаласского улуса
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»
Персоналии:Якутский театр оперы и балета имени Д. К. Сивцева